Ion Hortopan se poate referi la:

 Ion Hortopan (n. 1925), inginer hidrotehnician român
 Ion Hortopan (1925-2000), general român, șef al Marelui Stat Major al Armatei Române
 Ion Hortopan (1941-1980), halterofil român 
 Ion Hortopan (n. 1943), deputat de Hunedoara în legislatura 1992-1996